Соревнования в плавании на дистанции 200 метров вольным стилем у мужчин на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 в южнокорейском Кванджу прошли 22 и 23 июля.

Рекорды

Результаты

Предварительные заплывы

Полуфиналы 
Полуфиналы начались 22 июля в 21:12.

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал 
Финал начался 23 июля в 20:02.

Примечания 

Чемпионат мира по водным видам спорта 2019